Аксель Викстрём (; 29 сентября 1907 года, Шеллефтео — 16 июня 1976 года, Шеллефтео) — шведский лыжник, двукратный призёр Олимпийских игр.

Карьера 

На Олимпийских играх 1932 года в Лейк-Плэсиде, завоевал серебряную медаль в гонке на 18 км, ровно 2 минуты проиграв победителю, своему партнёру по команде Свену Уттерстрёму и лишь 17 секунд выиграв у ставшего третьим финна Вели Сааринена. В гонке на 50 км участия не принимал.

На Олимпийских играх 1936 года в Гармиш-Партенкирхене, вновь стал серебряным призёром, на этот раз в гонке на 50 км, более 3-х минут проиграв победителю, своему партнёру по команде Элису Виклунду и 50 секунд выиграв у ставшего третьим другого своего соотечественника Нильса-Йоэля Энглунда. В остальных гонках олимпийского турнира участия не принимал.

Ссылки 
 
 

Лыжники Швеции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1932 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1936 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1932 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1936 года